Папян Ара Артушевич (* 1961) — вірменський юрист, дипломат, політолог та історик, колишній посол Вірменії в Канаді (2000—2006).
 Папян Асмік Арутюнівна (* 1961) радянська і вірменська оперна співачка.
 Папян Едуард Арменакович (1924—1995) — радянський архітектор.
 Папян Лернік Левонович (* 1966) — вірменський і радянський боксер.
 Папян Мацак Петросович (1901—1962) — голова Президії Верховної ради Вірменської РСР. Член Бюро ЦК КП(б) Вірменії (1937—1954). Депутат Верховної Ради СРСР 1—4-го скликань (1937—1958), заступник голови Президії Верховної Ради СРСР 1—3-го скликань.